Pokémon, een mediafranchise;
 Pokémon (anime), een Japanse animatieserie die deel uitmaakt van bovenstaande mediafranchise;
 Pokémon (ruilkaartspel), een ruilkaartspel dat is gebaseerd op de anime;
 Lijst van Pokémon, een lijst van alle Pokémon.
 Lijst van Pokémonfilms, een lijst van Pokémonfilms